На Евровидении 1991 Ирландию представил Ким Джексон с песней . Ирландия заняла 10 место с 47 баллами, разделив его с Великобританией. Наибольшее количество баллов (8) дал Люксембург; максимальное количество баллов (12) сама Ирландия присудила Мальте.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1991»